Perigo Extremo é o título no Brasil do filme de ação produzido em Hong Kong e lançado em 1987 (título em inglês: City on Fire - ). Estrelado por Chow Yun-Fat e Danny Lee, foi escrito, produzido e dirigido por Ringo Lam.

Alguns críticos declaram que parte do enredo e algumas cenas do filme Reservoir Dogs, de Quentin Tarantino, são copiadas deste filme, mas Tarantino afirmou que foram apenas homenagens.

Ligações externas
 
 

Filmes de Hong Kong de 1987
Filmes de ação de Hong Kong
Filmes policiais de Hong Kong
Filmes em língua mandarim
Filmes em língua cantonesa
Filmes ambientados em Hong Kong
Filmes sobre gângsteres
Filmes em língua inglesa